Bosznia-Hercegovina
Brezova Kosa falu Cazin községben, az Una-Szanai kantonban

Horvátország
Kosa falu Szluin községben, Károlyváros megyében
Kosa Janjačka falu Perušić községben, Lika-Zengg megyében
Batinova Kosa falu Topusko községben, Sziszek-Moslavina megyében
Borova Kosa falu Đulovac községben, Belovár-Bilogora megyében
Knežević Kosa falu Vojnić községben, Károlyváros megyében
Mala Kosa falu Barilović községben, Károlyváros megyében
Momčilovića Kosa falu Gline községben, Sziszek-Moslavina megyében
Šijska Kosa falu Ravna Gora községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Živković Kosa falu Vojnić községben, Károlyváros megyében

Lásd még: Kosza (egyértelműsítő lap)